Краснополя́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Краснополянская улица — улица в Волгограде.
 Краснополянская улица — улица в Курске.
 Краснополянская улица — улица в Москве.
 Краснополянская улица — улица в Перми.
Краснополянская улица — улица в Самаре.

Украина 
 Краснополянская улица — улица в Запорожье.